

Коженево — село в гміні Роґово Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Коженево — село в гміні Квідзин Квідзинського повіту Поморського воєводства